Arnbach ist ein geographischer Name

von Orten und Gemeinden:
 Arnbach (Neuenbürg), Stadtteil von Neuenbürg, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Arnbach (Schwabhausen), ehemalige Gemeinde und Ortsteil von Schwabhausen, Landkreis Dachau, Bayern
 Arnbach (Gemeinde Sillian), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Sillian, Bezirk Lienz, Bundesland Tirol

von Gewässern:
 Arnbach (Bruckbach),  linker Zufluss des Bruckbachs bei Westheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern 
 Arnbach (Churzeneibach), rechter Zufluss des Churzeneibachs bei Hinterschwandbach, Gemeinde Sumiswald, Verwaltungskreis Emmental, Kanton Bern, des linken Oberlaufs der Grünen
 Arnbach (Erf), rechter Zufluss der dort noch Erfa genannten Erfa bei Gerichtstetten, Gemeinde Hardheim, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Arnbach (Launer Graben), rechter Zufluss des Lauber Grabens bei Oberarnbach, Gemeinde Berg im Gau, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern, der über andere Gräben und zuletzt die Brautlach in die Sandrach entwässert
 Arnbach (Pfinz), rechter Zufluss der Pfinz bei Dietenhausen, Gemeinde Keltern, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Arnbach (Wallhalb), linker Nebenstrang-Oberlauf der Wallhalb bis Wallhalben, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz

Arnbach ist ein Namensteil folgender Personen:
 Berthold von Pfetten-Arnbach (* 1934), deutscher Diplomat
 Sigmund von Pfetten-Arnbach (1847–1931), deutscher Gutsbesitzer, Jurist und Reichstagsabgeordneter

Siehe auch:

 Arenbach
 Kirchenarnbach
 Oberarnbach